Большое Содомово — название населённых пунктов в России, отразившее борьбу религиозных взглядов (в которой библейское название Содом использовалось как нарицательное):

Топонимы 
 Большое Содомово — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Большое Содомово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Большое Содомово — село в Тонкинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Малое Содомово
 Содомово
 Большой Содом

Примечания